AC/DC Live — второй концертный альбом австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенный 27 октября 1992 года.

Об альбоме 
Альбом был записан на нескольких концертах в рамках концертного тура The Razor’s Edge Tour: в Эдмонтоне, Дублине, Детройте, Глазго, а также на концертах «Monsters of Rock» в Донингтоне и Москве. Песни «Highway to Hell» и «Dirty Deeds Done Dirt Cheap», записанные для альбома, были выпущены как синглы.

Было издано две версии альбома: однодисковая, а также версия, вышедшая на двух LP (позднее на двух CD), как двойной альбом. Двухдисковое издание вышло под названием AC/DC Live: 2 CD Collector’s Edition. Также вместе с альбомом был выпущен видеоальбом AC/DC: Live at Donington.

Рецензент AllMusic поставил альбом среди «лучших концертных метал-альбомов 90-х».

В 2003 году альбом был переиздан в составе серии AC/DC remasters.

Список композиций 
Все песни написаны Ангусом Янгом, Малькольмом Янгом и Брайаном Джонсоном, кроме тех, где указано другое.

Однодисковое издание

Collector’s Edition (CD) 

Японская версия также включает в себя трек «Hell Ain’t a Bad Place to Be», который выпускался на стороне «Б» сингла «Highway to Hell» (live). Позднее эта композиция вошла в сборник Backtracks.

Collector’s Edition (LP)

Участники записи 
 Брайан Джонсон — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Крис Слейд — ударные

Позиции в чартах

Продажи и сертификация 

Однодисковое издание

Двухдисковое издание

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Концертные альбомы 1992 года
Концертные альбомы AC/DC
Платиновые альбомы
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Брюсом Фейрбейрном
Альбомы на английском языке
Золотые альбомы